Футбольний тренер року в Європі — опитування, яке з 2001-го проводить Європейська спілка спортивної преси (ЄССП, UEPS). Раніше (1978—1997 роки) конкурс організовувала Асоціація європейських журналістів (АЄЖ, AEJ) і Технічна комісія Кубка Віареджо (1998—2000 роки). Від початку існування плебісциту його переможець отримує приз, названий на честь одного з видатних наставників минулого.

Лауреати

Рекордсмени

Див. також 
 Футбольний тренер сезону в Європі
 Тренер року у світі
 Тренер збірних року в світі (футбол)
 Клубний тренер року у світі (футбол)
 Спортивний тренер року у світі

Джерела 

 Анатолій Скоробагатько. Спортивні опитування: Україна та світ. — К.: [самвидав], 2001. — 82 с.
 Газета «Український футбол» за 24 січня 2017 року, № 3-4

Посилання 

 Інформація про конкурс у брошурі «Вісім міжнародних футбольних опитувань, про які ви нічого не чули»
 Сьогодні – Зідан і Дешам, учора – Лобановський

Спортивні нагороди